Carrollton puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Carrollton (Alabama)
Carrollton (Georgia)
Carrollton (Illinois)
Carrollton (Kentucky)
Carrollton (Míchigan)
Carrollton (Misisipi)
Carrollton (Misuri)
Carrollton (Ohio)
Carrollton (Texas)